Bradley ou Brad Jones peut faire référence à :

 (1960- ), coureur automobile australien,
Brad Jones (1982- ), footballeur australien,
 (1965- ), joueur américain de hockey sur glace,
, musicien,
Brad Jones (1986- ), joueur américain de football,
 (1965- ), homme politique américain,
 (1974- ), joueur de snooker anglais.